

Geografia

Woodlands (Dorset, Inghilterra)
Woodlands (Glasgow, Scozia)
Woodlands (South Yorkshire, Inghilterra)
Woodlands (Montserrat)

Woodlands

The Woodlands (Texas)
Woodlands (California)